Уильям Браун: Браун, Уильям (1777—1857) — национальный герой Аргентины, основатель аргентинского флота.
 Браун, Уильям Линкольн (1862—1940) — второй регистратор авторских прав (1934—1936) в ведомстве по авторскому праву США.
  (1814—1884) — американский аболиционист, писатель и историк.
 Браун, Уильям Эрл (род. 1963) — американский актёр.